Picassoplatz ist der Name von Plätzen

 in Basel, siehe Picassoplatz (Basel)
 in Münster (Westfalen), siehe Picassoplatz (Münster)